Хью Мак-Гриллен (, 1945 — 10 января 2004) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1973 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1972 и 1974 гг., командных первенств мира среди студентов 1966, 1968 и 1969 гг.

После 1974 г. в турнирах высокого уровня не участвовал.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Мак-Гриллена в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Мак-Гриллена на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад